Сочи 1973 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

После турнира 1967 г. в проведении мемориалов Чигорина случился перерыв. Турнир 1972 г. был организован в Кисловодске. В 1973 г. организаторы решили вернуться в Сочи.

Соревнование состоялось в сентябре 1973 г.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 8 советских (6 гроссмейстеров и 2 национальных мастера) и 8 иностранцев (4 гроссмейстера и 4 международных мастера).

Уверенную победу одержал экс-чемпион мира М. Н. Таль, на очко опередивший другого экс-чемпиона мира Б. В. Спасского. Остальные участники отстали еще сильнее.

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Повышения в звании не смог добиться ни один участник соревнования.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1973 год в шахматах
Сентябрь 1973 года
Спорт в России в 1973 году
1973 год в Краснодарском крае